Giuseppe Dessì (1909-1977), écrivain italien ;
 Daniela Dessì (1957-2016), soprano italienne ;
 Rosa Maria Dessì (1961-), historienne franco-italienne.